Musone steht für:
 Musone (Fluss), ein Fluss in den Marken in Mittelitalien
 Musone (Fluss Venetien), ein Fluss in Venetien in Oberitalien

Musone ist der Familienname folgender Personen:
 Angelo Musone (* 1963), italienischer Boxer
 Pietro Musone (1847–1879), italienischer Komponist